Reugny (Allier)
 Reugny (Indre-et-Loire)